Mother India est la traduction en anglais de Bharat Mata, une déesse mère hindou figure allégorique nationale de l'Inde.

Culture 

 Mother India, un film mélodrame indien de Bollywood, 1956
 Mother India, un livre de la journaliste américaine Katherine Mayo, 1927

Homonymie